Татьяна Ма́ркова:
 Маркова, Татьяна Владимировна (род. 1965) — российская биатлонистка.
 Маркова, Татьяна Михайловна (род. 1956) — советская и российская певица, композитор и автор песен.
 Маркова, Татьяна Николаевна (род 1998) — российская волейболистка.